Carlos Villanueva puede referirse a:

Carlos Villanueva Abelairas (Melilla, 21 de diciembre de 1949), musicólogo medievalista español.
Carlos Villanueva López (Uruapan, 7 de abril de 1994), futbolista mexicano.
Carlos Villanueva Paulino (Santiago de los Caballeros, 28 de noviembre de 1983) , beisbolista dominicano.
Carlos Villanueva Rolland (Viña del Mar, 5 de febrero de 1986), futbolista chileno.
Carlos Raúl Villanueva (Londres, 30 de mayo de 1900 - Caracas, 16 de agosto de 1975), arquitecto venezolano.
Carlos Villanueva Fuentes (Santiago de Chile, 1 de julio de 1999), futbolista chileno.